Michałówek ist der Name folgender Orte in Polen:
 Michałówek (Nieborów) in der Woiwodschaft Łódź
 Michałówek (Stryków) in der Woiwodschaft Łódź
 Michałówek (Głowaczów) in der Woiwodschaft Masowien
 Michałówek (Ożarów Mazowiecki) in der Woiwodschaft Masowien
 Michałówek (Wiązowna) in der Woiwodschaft Masowien
 Michałówek (Załuski) in der Woiwodschaft Masowien
 Michałówek (Niemodlin) in der Woiwodschaft Oppeln